Алексе́й Петро́вич Иса́ев:
 Исаев, Алексей Петрович (1906—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Исаев, Алексей Петрович (род. 1957) — советский и российский физик.